Халакты́рка:
 Халактырка — река на юго-востоке полуострова Камчатка.
 Халактырка — посёлок в составе Петропавловска-Камчатского.